

Granica, un village situé dans la municipalité de Bileća.

Granica, une localité située dans la voïvodie des Basses-Carpates.
 Granica, une localité située dans la voïvodie de Basse-Silésie.
 Granica, un village situé dans la voïvodie de Mazovie.
 Granica, une localité de la voïvodie d'Opole.

Granica, un village situé dans la municipalité de Bojnik, district de Jablanica.

Voir aussi 

Granice
 °granica, mot gallo-roman : hypothétique étymon du français grange (dialectal granche), dérivé en -ica du latin granum « grain ».